

Geografia
 Le Bourget, comune francese dell'Île-de-France
 Le Bourget-du-Lac, comune francese del Rodano-Alpi
 Bourget-en-Huile, comune francese del Rodano-Alpi
 Villarodin-Bourget, comune francese del Rodano-Alpi
 Cantone di Le Bourget, divisione amministrativa dell'Arrondissement di Bobigny
 Lago del Bourget, lago della Francia

Persone
 Ignace Bourget, arcivescovo cattolico canadese
 Paul Bourget, scrittore e saggista francese, membro dell'Académie française